Лягерр, Жорж — французский адвокат и политический деятель.
 Лягерр, или Лагерр, Эдмон Никола — французский математик.